La phase finale de l'édition 1990 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1990 en RDA. Le champion sortant, le Portugal, remet son titre en jeu face à 15 autres nations européennes.

Tournoi Final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Événement sportif international en Allemagne de l'Est
1990 en Allemagne de l'Est
Football en 1990